Кац — єврейське прізвище, утворено від слова  — «праведний жрець» або «праведний священик»
 Кац () — прізвище німецького походження, утворено від слова  — кішка

 Кац Адам Захарович — український живописець, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Кац Арнольд Михайлович — російський диригент, заслужений діяч мистецтв РРФСР
 Бернард Кац — британський біофізик і фізіолог. Лауреат Нобелівської премії
 Кац Борис Аронович — радянський та російський музикознавець і літературознавець, культуролог, пушкініст
 Віктор Кац — радянський і американський математик, професор
 Кац Зельман Мендельович— російський радянський поет.
 Марк Кац — відомий польський та американський математик
 Кац Марк Львович(1906—1990) — радянський фізик, доктор фізико-математичних наук, професор
 Кац Михайло Семенович — український художник, кінорежисер
 Кац Сигізмунд Абрамович — російський композитор, народний артист Росії.
 Кац Семен Абрамович — український хірург, професор, педагог
 Кац Семен Юділевич — український вчений-правознавець, доктор юридичних наук, професор
 Тамар Кац — ізраїльська фігуристка

Див. також 
 Воїнов Костянтин Наумович (Кац Костянтин Наумович) — радянський режисер, сценарист, актор.
 Карцев Роман Андрійович (Кац Роман Аншелевич) — радянський, російський актор естради, театру і кіно. Заслужений артист РРФСР.
 Мане-Кац (Кац Мане Лейзеровіч) — французький та ізраїльський живописець

Єврейські прізвища
Німецькі прізвища